Arnes peut désigner plusieurs toponymes. Il s'agit également d'un prénom islandais.

Toponymes

Arnes, commune de la province de Tarragone en Catalogne.

Saint-Étienne-à-Arnes est une commune française, située dans le département des Ardennes en région Champagne-Ardenne.
 Saint-Clément-à-Arnes est une commune française, située dans le département des Ardennes en région Champagne-Ardenne.
 Saint-Pierre-à-Arnes est une commune française, située dans le département des Ardennes en région Champagne-Ardenne.

Árnes (ou Árneshreppur) est une municipalité islandaise, située dans le comté de Strandasýsla dans la région des Vestfirðir.

Årnes, centre administratif de la municipalité de Nes dans le comté d'Akershus.
 Arnes, localité du comté de Nordland.

Hydronyme 
 L'Arnes est une rivière des départements Ardennes et Marne dans la région Champagne-Ardenne, et un affluent de la Suippe, donc un sous-affluent de la Seine par l'Aisne et l'Oise.

Acronyme 
 ARNES, acronyme pour Academic and Research Network of Slovenia.

Homonymie d'acronyme